Хассельбайнк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хассельбайнк, Джимми Флойд (род. 1972) — нидерландский футболист и футбольный тренер.
 Хассельбайнк, Найджел (род. 1990) — нидерландский футболист, вингер клуба «Эксельсиор».